

Codici 
 MVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macksville (Australia)

Altri progetti